Вызов — может означать:

 «Вызов» — политические мемуары В. С. Черномырдина.
 «Вызов» — название броневого жилета.

В искусстве 
 «Вызов» — советский телеспектакль Малого театра 1981 года.

Фильмы 
 «Вызов» (La sfida) — итальянский кинофильм 1958 года, режиссёр Франческо Рози.
 «Вызов» (The Challenge) — американский кинофильм 1982 года, режиссёр Джон Франкенхаймер.
 «Вызов» — советский фильм 1986 года студии «Беларусьфильм».
 «Вызов» (Set It Off) — американский кинофильм 1996 года, режиссёр Гэри Грей.
 «Вызов» (Defiance) — американский фильм 2008 года, режиссёр Эдвард Цвик.
 «Вызов» (Dare) — американский фильм 2009 года, режиссёр Адам Салки.
 «Вызов» — планируемый российский фильм 2023 года Клима Шипенко, со съёмками на МКС.

Сериалы 
 «Вызов» () — эпизод четвёртого сезона научно-фантастического сериала «Вавилон-5» 1996 года.
 «Вызов» — российский сериал 2006 года.
 «Вызов» — американский научно-фантастический телесериал 2013 года.

См. также 

 Вызов капитала () — требование к инвестору, на вложение денег, по заключённому ранее соглашению.
 Вызов России — международный легкоатлетический турнир.
 :
 Вызов-ответ (авторизация).
 Вызов-ответ (антиспам).
 
 Челлендж